Arran peut désigner :
 l'île d'Arran en Écosse
 James Hamilton (2e comte d'Arran) (1516-1575)
 Jacques Stuart, comte d'Arran († 1585)
 la brasserie de bière Arran dans l'île du même nom en Écosse
 la distillerie de whisky Arran est située dans l'île du même nom en Écosse
 la région historique d'Arran en Azerbaïdjan
 la tortue Arran, aussi appelée Arrau (Podocnemis expansa)

Toponyme 

 Arran (Saskatchewan), village situé au Saskatchewan ;
 Arran (Ontario), un ancien canton au Canada
 Arran-Elderslie, canton de l'Ontario, au Canada

Voir aussi
 Les îles d'Aran en Irlande,
 Le Val d'Aran en Catalogne,